Fraga kan som auktorsförkortning betyda:

 Annemarie M. Fraga
 Claudio Nicoletti de Fraga

Robotskapade auktorsförkortningar